Álvaro Lemos Collazo – calciatore spagnolo
 Génesis Collazo – pallavolista portoricana
 Juan Antonio Collazo – cestista, allenatore di pallacanestro, pianista e compositore uruguaiano
 Lorenzo Sotomayor Collazo – pugile cubano naturalizzato azero
 Luis Collazo – pugile statunitense
 Oscar Collazo – criminale portoricano
 William Collazo – velocista cubano